La Semana Santa de Jódar (Jaén, España) se remonta al siglo XVI y es una de las celebraciones con más arraigo y prestigio de la ciudad, en la cual se conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. 

Durante la Semana Santa se realiza el Vía crucis penitencial, procesionan seis cofradías y dos grupos parroquiales. A partir de 2023, se incorporan los grupos parroquiales del Cautivo y la Salud a la Semana de Pasión de la ciudad. Confluyen la mezcla de estilos sevillano, malagueño y jerezano para portar las diferentes imágenes y misterios, realizados por escultores como Sebastián Santos Rojas, Pedro Pérez Hidalgo, Víctor Gónzalez Gil, José Miguel Tirao Carpio, Lourdes Hernández Peña o Antonio Parras Ruiz. En los días grandes (Miércoles Santo, Jueves Santo y Viernes Santo) recibe un número considerable de visitantes.

Semana de Pasión 
Durante la semana realizan estación de penitencia 10 hermandades y grupos parroquiales, además del Via crucis penitencial.

Domingo de Ramos 
El Domingo de Ramos es el comienzo de la Semana Santa, en el que se conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén a lomos de una burra. 

 Grupo Parroquial de la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén y María Santísima de la Paz (Borriquilla), realiza estación de penitencia por la mañana desde la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora. 

 Grupo Parroquial de Culto y Penitencia de Nuestro Padre Jesús Cautivo en su Prendimiento y María Santísima de la Encarnación, Madre de la Iglesia (Cautivo), procesiona por la tarde desde la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima.

Lunes Santo 
El Lunes Santo la iglesia rememora a Jesucristo haciendo su labor de evangelización y recuerda la Unción a Cristo en Betania por parte de María.

 Grupo Parroquial de Culto, Penitencia y Silencio de Nuestra Madre y Señora María Santísima de la Salud en su Misericordia y Amparo (Salud), realiza estación de penitencia por la tarde desde la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima.

Martes Santo 
Durante el Martes Santo Jesucristo sigue realizando su predestinada tarea, anunciando a sus discípulos la traición de Judas y las Negaciones de San Pedro.

 Vía crucis penitencial Cristo del Consuelo y la Merced, se realiza el rezo del via crucis por la tarde desde la Ermita de Nuestra Señora de Fátima.

Miércoles Santo 
El Miércoles Santo Jesús sigue su labor sabiendo que su irremediable final está cerca con la traición de Judas y su entrega al Sanedrín. Las procesiones siguen recordando pasajes de la última semana de su vida.

 Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto y Nuestra Señora de la Esperanza (Oración y Esperanza), procesiona por la tarde noche desde la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora.

Jueves Santo 
El Jueves Santo Jesús vivió la Última Cena, donde instituyó la Eucaristía y lavó los pies a sus discípulos para indicarnos a todos que debemos servir al prójimo. Tras traicionarlo Judas Iscariote, Jesús es arrestado, juzgado ante Poncio Pilato y condenado.

Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Columna y Azotes y María Santísima de Caridad y Piedad (Columna), realiza estación de penitencia por la mañana desde la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora.

Hermandad del Santísimo Cristo de la Humildad y Nuestra Señora de la Fe y el Amor (Humildad), realiza su salida procesional por la tarde noche desde la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora.

Viernes Santo 
En esta jornada se conmemora la muerte de Jesús, se adora su Cruz y se reza y medita el Vía Crucis. Es una de las celebraciones más importantes de todos los misterios que la Iglesia celebra.

Muy Antigua e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Amargura (Madrugá), realiza su estación de penitencia en la madrugada del Viernes Santo desde la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora. 

Real Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima del Calvario en su Mayor Dolor (Expiración), procesiona por la tarde desde la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora.

Cofradía Oficial de Jesús Yacente y Nuestra Señora de los Dolores y Soledad (Santo Entierro), realiza estación de penitencia por la noche desde la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora.

Domingo de Resurrección 
El Domingo de Resurrección o «Domingo de Pascua», es día de alegría y celebración por la Resurrección de Jesucristo. Los Evangelios cuentan modestamente la mañana de ese domingo, cuando las mujeres que visitan el sepulcro se dan cuenta de que Jesús ha resucitado.

Cofradía de Nazarenos de Cristo Salvador Resucitado y Nuestra Señora de los Remedios (Resucitado), procesiona por la mañana desde la Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora.

Formaciones Musicales 

La Semana Santa de Jódar cuenta con la participación y colaboración de excelentes agrupaciones locales, consolidadas por su gran calidad musical. Muestra de esta calidad son los numerosos acompañamientos musicales a hermandades de la provincia y fuera de ella. Localidades como Alcaudete, Baeza, Martos, Torredelcampo, Torredonjimeno, Berja, Almería, Montilla, Doña Mencía, Baza, La Campana y Jerez de la Frontera; así también capitales de provincia andaluzas como Huelva, Jaén, Cádiz, Córdoba, Málaga, Granada y Almería.

 Agrupación Musical Arroquia Martínez

Fundada en 1980, alcanza su apogeo a finales de los años 90, ostentando título de banda de honor en diversas hermandades como Prendimiento de Hellín (Albacete), Expiración y Santo Entierro de la localidad. Desde 2010 está hermanada con la Agrupación Virgen de los Reyes de Sevilla. Cuenta con un extenso repertorio aproximado de unas 100 marchas y más de 100 miembros, además cuenta con dos cd`s de marchas propias.

 Banda de Música Pedro Gámez Laserna

Fundada en el año 1992, alcanzando desde entonces un nivel musical de gran calidad debido a la cantera de jóvenes músicos jodeños que la componen. Arraigada a la Escuela Musical de la localidad, de posterior creación. Cuenta con un gran repertorio de marchas procesionales.

 Banda Penitencial "Radicales del Bombo" 

Fundada en 1994, formada por bombos y tambores, hasta 2014 abrían el cortejo procesional de la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, en La Madrugá jodeña. En la actualidad, acompañan a la asociación Lignum Crucis Jódar. Sus componentes procesionan con la cara tapada y descalzos.

 Banda de Cornetas y Tambores de Nuestra Señora de la Asunción

Fundada en 2007, es la banda de más reciente creación de la localidad. La componen más de 60 miembros y entre su repertorio destacan más de diez composiciones propias como las dedicadas a Nuestro Padre Jesús de la Columna, Nuestro Padre Jesús Nazareno y Santísimo Cristo de la Expiración. Cuentan con un disco titulado Madre del Cielo.

Particularidades de la Semana Santa de Jódar 

 Cortejo procesional con mayor recorrido (km): Resucitado.

 Cortejo procesional con menor recorrido (km): Borriquilla.

 Cortejo procesional que más horas pasa en la calle: Expiración, con una media de 7 horas.

 Cortejo procesional que menos horas pasa en la calle: Salud y Resucitado, aproximadamente 3 horas.

 Corporación más antigua: Madrugá, año 1582 dentro de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús.

 Corporación más moderna: Cautivo, año 2020.

 Grupo escultórico con mayor número de imágenes: Oración en el Huerto con un total de 5.

Enlaces externos 

http://www.saudar.com/saudar/?m=c&o=234

Jódar
Jodar